Rubriek (handschrift), een bepaalde regel in een manuscript
 Rubriek (tijdschrift), een bladzijde waarop in elk nummer van een tijdschrift over hetzelfde onderwerp wordt geschreven
 Rubriceren, het onderbrengen of verdelen, groeperen, classificeren van iets of iemand in een rubriek, categorie of klasse